Мару Рошу има више значења:

 Мару Рошу (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Мару Рошу (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији